Boost peut désigner dans différents domaines :

Titre

Cinéma 
 Boost, un film québécois réalisé par Darren Curtis, sorti en 2016.
 Boost, un film américain réalisé par Nathan Gabaeff, sorti en 2017.

Informatique 

 Boost, un ensemble de bibliothèques C++ ;
 Licence logicielle Boost, la licence libre utilisée (entre autres) par les bibliothèques logicielles Boost.

Électricité 
 Convertisseur Boost ;
 Convertisseur Buck-Boost.

Jeu vidéo 
 Un  (ou ) est une augmentation importante mais de durée limitée des capacités d'un personnage ou d'un véhicule dans un jeu vidéo.

Musique 

 Un boost est un effet augmentant le volume d'un signal audio. On le trouve sous forme de pédale d'effet (voir clean boost, treble booster).

Voir aussi